Ezio steht für:

 Ezio (Vorname), italienischer männlicher Vorname
 Ezio (Band), englische Popband

Opern
 Ezio (Metastasio), Opernlibretto von Pietro Metastasio (1728)
 Ezio (Alessandri), Oper von Felice Alessandri (1767)
 Ezio (Anfossi), Oper von Pasquale Anfossi (1778)
 Ezio (Auletta), Oper von Pietro Auletta (1728)
 Ezio (Bachschmid), Oper von Anton Adam Bachschmid (1780)
 Ezio (Bernasconi), Oper von Andrea Bernasconi (1749)
 Ezio (Bertoni), Oper von Ferdinando Bertoni (1767)
 Ezio (Bonno), Oper von Giuseppe Bonno (1749)
 Ezio (Broschi), Oper von Riccardo Broschi (1731)
 Ezio (Conforto), Oper von Nicola Conforto (1754)
 Ezio (de Majo), Opernpasticcio von Gian Francesco de Majo (1769)
 Ezio (Galuppi), Oper von Baldassare Galuppi (1757)
 Ezio (Gassmann), Oper von Florian Leopold Gassmann (1761)
 Ezio (Gazzaniga), Oper von Giuseppe Gazzaniga (1772)
 Ezio (Gluck, 1750), Oper von Christoph Willibald Gluck (1750)
 Ezio (Gluck, 1763), Oper von Christoph Willibald Gluck (1763)
 Ezio (Graun), Oper von Carl Heinrich Graun (1755)
 Ezio (Guglielmi), Oper von Pietro Alessandro Guglielmi (1770)
 Ezio (Händel), Oper von Georg Friedrich Händel (1732)
 Ezio (Hasse, 1730), Oper von Johann Adolph Hasse (1730)
 Ezio (Hasse, 1755), Oper von Johann Adolph Hasse (1755)
 Ezio (Jommelli, 1741), Oper von Niccolò Jommelli (1741)
 Ezio (Jommelli, 1748), Oper von Niccolò Jommelli (1748)
 Ezio (Jommelli, 1758), Oper von Niccolò Jommelli (1758)
 Ezio (Jommelli, 1771), Oper von Niccolò Jommelli (1771)
 Ezio (Lampugnani), Oper von Giovanni Battista Lampugnani (1737)
 Ezio (Latilla), Oper von Gaetano Latilla (1758)
 Ezio (Mango), Oper von Girolamo Mango (1770)
 Ezio (Mercadante), Oper von Saverio Mercadante (1827)
 Ezio (Mortellari), Michele Mortellari (1777)
 Ezio (Mysliveček, 1775), Oper von Josef Mysliveček (1775)
 Ezio (Mysliveček, 1777), Oper von Josef Mysliveček (1777)
 Ezio (Perez), Oper von Davide Perez (1750)
 Ezio (Pescetti), Oper von Giovanni Pescetti (1747)
 Ezio (Porpora), Oper von Nicola Antonio Porpora (1728)
 Ezio (Predieri), Oper von Luca Antonio Predieri (1729)
 Ezio (Rauzzini), Opernpasticcio von Venanzio Rauzzini (1781)
 Ezio (Rutini), Oper von Giovanni Marco Rutini (1763)
 Ezio (Sacchini), Oper von Antonio Sacchini (1771)
 Ezio (Sarro), Oper von Domenico Sarro (1741)
 Ezio (Scarlatti), Oper von Giuseppe Scarlatti (1744)
 Ezio (Schwanberger), Oper von Johann Gottfried Schwanberger (1763)
 Ezio (Tarchi), Oper von Angelo Tarchi (1789)
 Ezio (Traetta), Oper von Tommaso Traetta (1754)

Siehe auch:
 Aëtios